Троицкий сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Троицкий сельский округ Белохолуницкого района

Краснодарский край 

 Троицкий сельский округ Крымского района

Омская область 

 Троицкий сельский округ Омского района
 Троицкий сельский округ Тюкалинского района

Рязанская область 

 Троицкий сельский округ Кораблинского района (до 2006 года)
 Троицкий сельский округ Сараевского района (до 2006 года)
 Троицкий сельский округ Спасского района

Сахалинская область 

 Троицкий сельский округ Анивского района (упразднён)

Северная Осетия 

 Троицкий сельский округ Моздокского района

Тверская область 

 Троицкий сельский округ Жарковского района (до 2005 года)

Ярославская область 

 Троицкий сельский округ Любимского района
 Троицкий сельский округ Переславского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Троицкий сельский округ Зерендинского района

Северо-Казахстанская область 

 Троицкий сельский округ Жамбылского района